Apostolique est l'adjectif qui se rapporte principalement aux Douze Apôtres.

Il peut désigner :
 Âge apostolique la période des douze apôtres, de 33 jusque vers 100
 Pères apostoliques, des hommes de la période qui a suivi immédiatement celle des apôtres
 Vie apostolique, mode de vie menée par des chrétiens (généralement des religieux) menant des activités d'évangélisation ou de formation spirituelle
 Frères apostoliques, ou Apostoliques, une secte fondée dans la seconde moitié du  par Gherardo Segarelli, qui visait à renouer avec le mode de vie des apôtres
 Siège apostolique, une ville dont le premier évêque est traditionnellement considéré comme un des apôtres du Christ
 Apôtre

Églises 
 Église apostolique assyrienne de l'Orient
 Église apostolique arménienne
 Église néo-apostolique
 Église apostolique (pentecôtiste), un regroupement d'Églises chrétiennes évangéliques
 Église catholique, apostolique et romaine un intitulé développé désignant l'Église catholique

Institutions de l'Église catholique 

 Siège apostolique, un des noms du Pape
 Nonce apostolique, un agent diplomatique du Saint-Siège
 un vicariat apostolique, une circonscription de l'Église catholique
 Préfecture apostolique
 Pénitencerie apostolique
 Tribunal suprême de la Signature apostolique
 des actes émanant du pape :
 une constitution apostolique,
 une exhortation apostolique,
 une lettre apostolique
 Chambre apostolique
 Tribunal suprême de la Signature apostolique
 Société de vie apostolique, une forme de communauté catholique

Voir aussi 

 Église apostolique